Das Herrendoppel der French Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger waren Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut. Die Deutschen Kevin Krawietz und Andreas Mies gewannen den Wettbewerb und so ihren ersten Grand-Slam-Titel. Sie waren erst das zweite Doppel ihres Landes, seit Gottfried von Cramm und Henner Henkel 1937 bei den French Open und US Open siegten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf RolandGarros.com (englisch)

Einzelnachweise 

Herrendoppel
2019